Amerikai Egyesült Államok
 Fairfax, város Dél-Dakotában, Gregrory megyében
 Fairfax, város Dél-Karolinában, Allendale megyében
 Fairfax, város Iowában, Linn megyében
 Fairfax, város Kaliforniában, Kern megyében
 Fairfax, város Kaliforniában, Marin megyében
 Fairfax, város Minnesotában, Renville megyében
 Fairfax, város Missouriban, Atchison megyében
 Fairfax, település Ohioban, Hamilton megyében
 Fairfax, város Oklahomában, Osage megyében
 Fairfax, város Vermontban, Franklin megyében
 Fairfax, város Virginiában
 Fairfax, kísértetváros Washington államban